Vesta steht für:
 Vesta (Mythologie), eine römische Göttin
 (4) Vesta, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Vesta (Rakete), französische Höhenforschungsrakete
 Vesta (Schiff, 1856), deutsche Brigg
 Vesta (Schiff, 1858), russischer Hilfskreuzer
 ein 1979 gebautes Müllverbrennungsschiff
 österreichische Dampflokomotive von 1840, siehe KFNB – Atlas und Vesta
 österreichische Dampflokomotive von 1862, siehe KFNB Ia 
 Vesta (Interoperabilitätsverzeichnis)
 Vesta-Nähmaschinen-Werke, deutscher Hersteller von Nähmaschinen
 Vesta-Nunatakker, Nunatakker auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Lada Vesta, ein Pkw-Modell des russischen Automobilherstellers AwtoWAS

Vesta ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Vesta, ein Ortsteil der Stadt Bad Dürrenberg

in Italien:
 Vesta (Italien), am Idrosee, Region Lombardei

in den Vereinigten Staaten:
 Vesta (Arkansas)
 Vesta (Georgia)
 Vesta (Indiana)
 Vesta (Minnesota)
 Vesta (Nebraska)
 Vesta (Tennessee)
 Vesta (Virginia)
 Vesta (Washington)
 Vesta Heights (Pennsylvania)
 Vesta Number Six (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Vestas